Street kan syfta på:

 Street (skating) – en typ av skateboardåkning

Geografi
 Street, Cumbria – England
 Street, Devon – England
 Street, Lancashire – England
 Street, Mendip – en ort i Somerset, England
 Street, North Yorkshire – England
 Street, South Somerset, Somerset, England